Bismark Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bismark Peak (Nevada)
 Bismark Peak (Utah)